Weyler est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean Baptiste Weyler (1747-1791), peintre français.
 Valerià Weyler i Nicolau (1838-1930), général espagnol, inventeur du camp de concentration pendant la guerre d'indépendance cubaine.
 Javier Weyler (né en 1975), batteur argentin du groupe rock gallois Stereophonics.

Toponyme 

 Le terme allemand weyler ou weiler, qui signifie hameau, est à l'origine de nombreux toponymes français en Lorraine et en Alsace. Citons parmi ceux-ci Viller en Moselle, Willer dans le Haut-Rhin, et tous les toponymes composés avec les suffixes "-viller" ou "-willer" (Abreschviller, Guebwiller, etc.).
 Weyler, village belge en province de Luxembourg et Région wallonne.

Voir aussi 
 Weiler
 Weyl

Patronyme allemand
Patronyme alsacien
Toponymie française